PRR25 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 402 амінокислот, а молекулярна маса — 40 998.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки